Henry Simon peut faire référence à :
 Henry Simon (1874-1926), un homme politique français ;
 Henry Simon (1910-1987), un peintre français.

Voir aussi 
 
 Pierre-Henri Simon